La Grande steht für:

 La Grande (Oregon), Kleinstadt im Union County
 La Grande (Washington), Ort im Pierce County
 LaGrande (Karosseriehersteller), fiktiver US-amerikanischer Karosseriehersteller

Fluss mit Stauseen und Kraftwerken:
 La Grande Rivière (englisch: La Grande River), Fluss in Québec, Kanada
 Réservoir La Grande 1
 Réservoir La Grande 3
 Réservoir La Grande 4
 Wasserkraftwerk La Grande-1
 Wasserkraftwerk La Grande-2-A
 Wasserkraftwerk La Grande-3
 Wasserkraftwerk La Grande-4

Siehe auch:
 Grande (Begriffsklärung)
 Lagrand
 Le Grand